Aurdal henviser til:

 Norge
 Nord-Aurdal
 Sør-Aurdal